Хе́нни (, , ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хенни, Аксель (род. 1975) — норвежский киноактер и режиссёр.
 Хенни, Андреас — швейцарский кёрлингист, серебряный призёр чемпионата мира.
 Хенни, Дэниел (род. 1979) — американский актёр и модель.
 Хенни, Кэти (род. 1993) — американская актриса, ребёнок-актёр 2000-х годов.
 Хенни, Лука (род. 1994) — швейцарский певец, победитель 9-го сезона немецкого телешоу талантов «Германия ищёт суперзвезду» (2012), представитель своей страны на «Евровидении-2019».
 Хенни, Эрик (род. 1938) — швейцарский дзюдоист, серебряный призёр Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионата Европы.